Шэ́ннон Кле́йбринк (; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Выступает в соревнованиях с 1993 года. Наибольшие успехи Клейбринк относятся к середине 2000-х гг. В 2004 она выиграла престижный  (т.е. с участием мужчин и женщин) команд, став первой в истории этого турнира женщиной — капитаном команды. В 2005 команда под руководством Клейбринк выиграла Кубок Канады по кёрлингу. В 2006 Клейбринк возглавила команду Канады на зимних Олимпийских играх в Турине и выиграла бронзовые медали.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2005), серебро (1997, 2009).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2005, 2009), бронза (2010, 2011).
  (в составе команды Северной Америки): серебро (2006).
 : золото (2004), серебро (2003).

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу